Herrarnas 3000 meter hinder vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den tredje och femte augusti på Londons Olympiastadion. Tävlingen inleddes med en försöksomgång där alla deltagare deltog för att kvalificera sig till finalen. I finalen deltog 15 idrottare, i Peking 2008 var 15 atleter kvalificerade till finalen. Brimin Kipruto från Kenya var regerande mästare efter segern i Peking 2008.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 7.53.63| width="200px" |  Bryssel, Belgien
| width="100px" | 3 september 2004
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 8.05,51
|  Seoul, Sydkorea
| 30 september 1988
| 
|-
| align="right" | Världsårsbästa (WL)
|
|7:54,31| Rom, Italien
|31 maj 2012
|}

Program
Tider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).
3 augusti
13:00 – Försök
5 augusti
21:25 – Final

 Resultat 
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 WJR innebär världsrekord för juniorer
 AR innebär världsdelsrekord (area record)
 PB innebär personligt rekord.
 SB''' innebär säsongsbästa.

Försöksomgång
Den inledande försöksomgången ägde rum den 3 augusti.

Final
Finalen ägde rum den 5 augusti.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012